Вади́м Миро́нович Лурье́ (также Григорий (Лурье); в крещении Василий, работы на иностранных языках подписывает именем Basil Lourié; 2 сентября 1962, Ленинград) — российский религиозный деятель, патролог и византинист. Доктор философских наук (2008), профессор Пермского филиала НИУ ВШЭ.

Известен участием в деятельности Российской православной автономной церкви. Публицист, проповедник.

Биография 
Родился 2 сентября 1962 в Ленинграде. В школьном возрасте с 1975 по 1979 годы занимался в кружке при Сибирской археологической экспедиции Ленинградского дворца пионеров и школьников, в том числе дважды (в 1977 и 1978 годах) побывал на раскопках в Туве.

В юности писал стихи. В начале 1980-х выпустил в самиздате сборник «Кущи», содержавший эпатирующие эротические образы. Сам автор книгу называет пародийной и говорит, что «особого влияния» на его дальнейшие интересы она не оказала.

В 1982 году принял крещение в Русской православной церкви (Московском патриархате) с именем Василий (это имя сохраняется в научных публикациях).

В 1984 году окончил химический факультет Ленинградского государственного университета. Параллельно на филологическом факультете изучал древнегреческий язык, а впоследствии — сирийский и эфиопский языки на Восточном факультете этого же университета. В 1990—1992 годах прошёл курс арабского языка в Высшей религиозно-философской школе.

В 1984 году женился на Светлане Смирновой. В январе 1985 родилась дочь Екатерина. В 1994 году супруги развелись.

Преподавательская и научная деятельность 
Начал публиковаться в научных изданиях в 1989 году статьей о богословии святого Марка Ефесского в международном церковно-историческом журнале Annuarium Historiae Conciliorum («Ежегодник по истории соборов») (на французском языке).

С начала 1990-х годов читал лекции на богословские и церковно-исторические темы в различных учебных заведениях. 

С 1995 года — соучредитель и член редколлегии журнала «Византинороссика» и член редколлегии серии «Subsidia Byzantinorossica», издаваемой Обществом византино-славянских исследований. С 1997 года — член редколлегии возобновленного журнала «Христианский Восток».

В 1990-е годы опубликовал ряд статей по патристике (в основном, на французском языке), по исторической литургике и по критической агиографии (на русском языке). Также выпустил комментированный русский перевод трактата Григория Нисского «Об устроении человека» (1995; второе исправленное издание — 2000). С конца 1990-х годов основная область научных интересов — происхождение христианства (в контексте различных иудейских религиозных движений эпохи Второго Храма). Подробно о работах в этой области см. в статье Basil Lourié международной онлайн-энциклопедии, посвященной иудейскому миру эпохи Второго Храма (условно, 530 г. до н. э. — 70 г. н. э.) 4 Enoch. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию «Формирование идеологии раннехристианского монашества».

С 2002 года — участник международного авторского коллектива «» (Encyclopaedia Aethiopica (Гамбург)). С 2005 года — главный редактор журнала по патрологии, критической агиографии и церковной истории «Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique», с 2011 года входящего в перечень Scopus, и двух серий приложений к нему — «Scripta ecclesiastica» (посвящена средневековому христианству) и «Orientalia Judaica Christiana» (посвящена эпохе происхождения христианства и древним формам иудаизма).

С 2005 года — член международного  (США). С 2007 года — член международного  (Италия—США), объединяющего специалистов по иудейскому миру эпохи Второго Храма.

В 2008 году на факультете философии и политологии СПбГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Трансформация аристотелевой „онтологии“ в византийских богословских дискуссиях VI—VII веков» (научный консультант Б. Г. Соколов; официальные оппоненты Д. И. Макаров, Г. М. Прохоров и Д. В. Шмонин).

С 2011 года — член редакционной коллегии серии Texts and Studies in Eastern Christianity международного научного издательства Brill (Лейден), редактор и основатель серии Pax Christiana в международном научном издательстве Gorgias Press (США). C того же года, согласно официальному сайту Университета Camilo José Cela в Мадриде, ведёт дистанционный семинар для аспирантов. С 2012 года член редакционного совета журнала «Einai: проблемы философии и теологии».

Рецензии и отзывы

Положительные 
Доктор философских наук, доцент Екатеринбургской духовной семинарии Д. И. Макаров в одной из своих рецензий на дипломную работу выпускника Екатеринбургской духовной семинарии отмечает, что книга В. М. Лурье «Призвание Авраама» (СПб., 2000) является «в целом весьма замечательной», хотя и нарушает, как им отмечается, «баланс православной позиции в сторону однозначного превознесения аскетизма». В другой аналогичной рецензии, им подчеркивается, что из современных русскоязычных работ по Григорию Нисскому — «самая значимая» выполнена В. М. Лурье.

Кандидат философских наук, ответственный секретарь серии «Византийская философия» при Издательстве СПбГУ и ученый секретарь Института истории христианской мысли при РХГА, Дмитрий Бирюков в своей статье о Симеоне Богослове, пишет о том, что изложение им христологического учения Михаила Пселла будет опираться на исследование, сделанное в одной из статей Лурье, характеризуемое им как наиболее обстоятельное на сегодняшний день и которое «вообще является единственной работой по христологии и сотериологии Пселла».

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Алексей Бармин в рецензии на книгу Лурье «История византийской философии», указав на определенные недостатки книги, в частности некоторые ошибочные утверждения и недостаточную проработанность доказательной базы ряда приведенных в книге положений, вместе с тем отмечает, что исследование занимает особое место среди обзорных работ по истории религиозной мысли в Византии. По мнению рецензента, «оно отмечено стремлением к целостному и самобытному взгляду, обилием сведений, наблюдений и предположений, а его предмет изложен большей частью с редкими живостью и яркостью».

Кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии РАН Пётр Михайлов в своей рецензии на книгу Лурье «История византийской философии», указывая на определенные недостатки работы, особенно сведение философской проблематики, отраженной в название книги, к чисто богословской, тем не менее отмечает, что сильными сторонами работы Лурье являются «эффективное моделирование сложных богословских концепций, наглядная прорисовка контуров, определяющих богословскую актуальность рассматриваемых периодов, и более всего — завораживающая эрудиция автора…».

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Балашовского института Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Владимир Вахрушев в рецензии на книгу «Введение в критическую агиографию» (изд. Аксиома, 2009 г.) утверждает, что Лурье, будучи известным специалистом по житийной литературе и «опираясь на превосходное знание агиографических и иных сакральных текстов», написал работу на высоком профессиональном уровне, что «дает многое для понимания истоков и поэтики агиографии, так что отдельные дискуссионные моменты не снижают ценности его труда».

В интервью, данном Екатерине Кудрявцевой, протодиакон Андрей Кураев назвал очень интересной книгу Лурье «История византийской философии», подчеркнув, что она закрыла для него тему по истории догматических сюжетов. Также им было отмечено, что, хотя Лурье стал раскольником, он, по его мнению, является «самым образованным богословом нашей Церкви».

Лично знакомый с Лурье Алексей Дунаев высоко оценивает его работу в журнале «Христианский Восток», а коллега Вадима Мироновича по этому изданию Алексей Муравьёв на Портал-Credo.Ru отмечает его научную честность и легкий для восприятия неспециалистами стиль изложения.

Негативные 
Резко негативно о посвящённой древнему монашеству книге Лурье «Призвание Авраама» отзывается доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Александр Хосроев в рецензии, опубликованной в 2001 году в «Христианском востоке». Особой критике он подвергает взгляды Лурье на науку как на инструмент, позволяющий лишь увеличивать количество доступной информации, но ничего не дающий для её осмысления на богословском уровне. По мнению Хосроева, такой подход можно квалифицировать как «богословствующее кликушество или, в лучшем случае, дилетантство». Язык книги он характеризует как «зачастую довольно невразумительный». Много места Хосроев уделяет критике источниковедческих построений Лурье, завершая рецензию ироничным советом «любить источниковедение и источники „платонически“, но самому не „погружаться“ в эту тему». Лурье на своём сайте ответил на критику Хосроева статьей «Скрытая цитата», или ещё раз о «Призвании Авраама».

Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН Светлана Месяц в 2006 году опубликовала рецензию на статью Вадима Лурье «Богословский синтез VII века: св. Максим Исповедник и его эпоха». Сосредоточившись на разделе «Концепция „частной природы“ как особый вид философского реализма», она подвергла подробной и резкой критике мнение автора о том, что данная концепция была заимствована Иоанном Филопоном у его учителя Аммония Гермия. Краткий экскурс, который совершает В. М. Лурье в учение Аммония, С. В. Месяц называет первой в русскоязычной литературе попыткой сформулировать позицию александрийской неоплатонической школы по проблеме универсалий, но считает поспешными сделанные автором выводы, в частности, тезис о соответствии позиции Аммония тому, что в латинской схоластике называется universalia in rebus. Не менее сомнительным ей представляется и утверждение о том, что у Аммония общее зависит от частного в смысле существования. Отмечена в рецензии также и безосновательность приписывания Аммонию учения, известного в западной схоластике, как учение о collectio, когда реальность вида сводится к совокупному существованию образующих этот вид индивидов.

Кроме того, С. В. Месяц указывает на ряд допущенных при переводе и цитировании текстов ошибок и замечает, что выводы автора идут вразрез с общепринятой на сегодняшний день точкой зрения, не подтверждаются ни цитатами из Аммония, ни ссылками на исследовательскую литературу по данному предмету. Публикуя переработанный вариант рецензируемой статьи в виде главы в книге «История византийской философии», В. М. Лурье исключил из неё свою интерпретацию взглядов Аммония Гермия на проблему универсалий, сославшись на рецензию Месяц.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной истории и старший научный сотрудник Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Андрей Виноградов в рецензии на книгу «Введение в критическую агиографию» (изд. Аксиома, 2009 г.) утверждает, что «из-за увлечения автора маргинальными научными гипотезами последних лет» тот не справился с задачей «отразить современное состояние этой научной дисциплины». По мнению Виноградова, Лурье под «критической агиографией» понимает не болландистский подход к научному изучению агиографических источников, а «поиск скрытых смыслов и намеков в различных памятниках, так или иначе связанных со святыми и святынями».

Религиозная деятельность

В Русской православной церкви 
С 1982 по 1996 годы служил внештатным чтецом и псаломщиком в церкви Александра Невского в Шувалове на окраине Санкт-Петербурга. В 1994 году представил Священному синоду Русской православной церкви докладную записку с оценкой экуменических соглашений в Шамбези (опубликована в составе совместной с диаконом Андреем Кураевым брошюры «Станем ли мы монофизитами?»).

В РПЦЗ 
В 1996 году в составе группы прихожан вместе с бывшим настоятелем прихода протоиереем Александром Жарковым вошёл в новый приход преподобномученицы Елисаветы Феодоровны. В 1997 году вместе с настоятелем и большей частью прихожан перешёл из юрисдикции Московского патриархата в Русскую православную церковь заграницей.

В РПАЦ 
В сентябре 1999 года приход переходит из РПЦЗ в Российскую православную автономную церковь, отколовшуюся в 1994 году от РПЦЗ.

В апреле 2000 года иерей Василий Лурье принял монашеский постриг, став иеромонахом Григорием.

К середине 2001 года в РПАЦ возникло противостояние, связанное с обвинениями иеромонаха Григория (Лурье) в проповеди «гностической ереси имябожия».

В феврале 2005 года возведён в сан игумена.

20 июля 2005 решением архиерейского синода РПАЦ запрещён в священнослужении. 5 сентября 2005 года Архиерейский синод РПАЦ вынес решение о лишении игумена Григория (Лурье) сана священника, обвинив его в «ереси имябожия». Лурье данное решение не признал и продолжил совершать богослужения.

В АС РПАЦ 
В мае 2007 года Лурье стал председателем Временного церковного совета (ВЦС) РПАЦ, созданного при епископе Челябинском Севастиане (Жаткове). Его заместителем был избран Борис Редькин, управляющим делами Совета стал журналист и главный редактор Портал-Credo.Ru Александр Солдатов, а секретарём — Ольга Митренина (монахиня Ксения).

Сам Севастиан ещё в январе 2007 года решением синода РПАЦ был отлучен от церковного общения; в феврале 2008 года Архиерейский собор лишил его сана и предал анафеме. В ходе собора пребывавший на покое бывший епископ Хабаровский Амвросий (Епифанов) выступил с докладом, в котором назвал членов ВЦС «лжеревнителями наукообразной, но не церковной канонической „дисциплины“», а его председателя характеризовал как «расстригу».

Однако в мае 2008 года Амвросий сообщил о выходе из административного подчинения Синоду, а 5 ноября совместно с Севастианом объявил о создании внутри РПАЦ нового органа — Архиерейского совещания. На следующий день Севастиан и Амвросий рукоположили Григория (Лурье) в епископа Петроградского и Гдовского, после чего Лурье вошёл в состав Архиерейского совещания и был избран его председателем. Архиерейский собор РПАЦ признал эту хиротонию «неканонической» и, констатировав «уход в раскол» Амвросия, лишил его сана. Фактически члены Архиерейского совещания управляют несколькими приходами и общинами РПАЦ, вышедшими из подчинения Архиерейскому синоду либо перешедшими из других юрисдикций.

В 2012 году Лурье принял в общение иеромонаха Иова (Коновалюка), ранее пребывавшего в юрисдикции Святой православной церкви Северной Америки (Бостонского синода), а 4 июля того же года совместно с Севастианом (Жатковым) (Амвросий (Епифанов) к этому времени скончался) рукоположил его во епископа Луцкого и Ровенского без принятия в состав Архиерейского совещания РПАЦ.

6 ноября 2014 года вместе с Иовом (Коновалюком) Лурье рукоположил во епископа Калужского и Обнинского игумена Игнатия (Душеина), который в 2012 году перешёл из Московского патриархата в юрисдикцию Архиерейского совещания РПАЦ.

Центр по предотвращению суицидов 
Осенью 2002 года под руководством Вадима Лурье в Санкт-Петербурге начал действовать Центр по предотвращению самоубийств среди молодёжи. Идея заключалась в формировании групп взаимопомощи среди тех, кому не с кем поговорить о своих суицидальных мыслях. Центр занимал одну из съёмных квартир в Санкт-Петербурге. В начале 2003 года центр был зарегистрирован юридически. В марте 2003 года начала работать интернет-площадка mysuicide.ru. К концу года центр переехал в отремонтированный флигель Рощинской психиатрической больницы.

Финансировался центр за счёт частных пожертвований знакомых Лурье, финансово-хозяйственная и медицинская отчётность не велась. За время работы через центр прошли несколько десятков молодых людей. По материалам СМИ, среди участников центра в 2003 году было отмечено 4 случая суицида, в 2004 — 3, в 2005 — ещё 3. Сам Вадим Миронович в конце 2004 года говорил о четырёх случаях самоубийства среди тех, с кем он поддерживал личный контакт.

Ряд СМИ, цитируя записи в «Живом журнале» самого Лурье, обвинили его в равнодушном отношении к самоубийствам среди подопечных. Деятельность основателя центра в этих СМИ объяснялась болезненным интересом к суициду.

В 2004 году Генеральная прокуратура РФ возбудила 2 уголовных дела по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». По сообщениям СМИ, до суда ни одно из этих дел доведено не было.

Инцидент с отпеваниями усопших и выставлением мощей 

В 2008 году в Санкт-Петербурге появились рекламные щиты с предложением прийти в церковь Святой Елизаветы и поклониться мощам различных святых, в том числе, мощам святителя Николая Чудотворца. В освещавшей события передаче канала НТВ отмечалось, что эта святыня никогда не покидала города Бари. Со ссылкой на информационные агентства канал упомянул заявление представителей Русской православной церкви (РПЦ), что церковь Святой Елизаветы не имеет к РПЦ никакого отношения и что «подобная реклама вводит в заблуждение многих православных христиан».

Лурье в интервью интернет-изданию «Город 812» в апреле 2010 года подтвердил, что размещение рекламных щитов проводилось с целью увеличить число прихожан и для пользы прихода, и заявил, что «подлинность мощей определяется традицией». По его мнению, чётко отслеживается судьба только тех мощей, которым не более 70 лет, аутентичность же мощей старше 200 лет проверить принципиально невозможно. Лурье заметил, что частицы мощей Николая Чудотворца есть в Санкт-Петербурге в Никольском морском соборе, который относится к Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

В марте 2010 года на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было опубликовано сообщение о задержании группы лиц, представлявшихся священниками РПЦ и проводивших отпевания усопших в морге Городского патологоанатомического бюро на территории Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. Сообщалось, что «мошенники по всему городу разместили рекламные плакаты о том, что в Храме Святой Преподобной Великомученицы Елизаветы выставлены мощи различных святых», и что сам храм был незаконно построен на территории больницы. Руководителем группы был назван бывший священник, «извергнутый из сана игумена в 2003 году» и называющий себя «отец Лурье». В сообщении говорилось о проведённых в морге и больницах обысках и обнаружении доказательств преступной деятельности группы:

Сообщение с сайта ГУ МВД было широко распространено рядом национальных информационных агентств — РИА Новости, Life News, Newsru, Интерфакс-Религия. «Независимая газета» со ссылкой на информацию, полученную от заместителя начальника отдела управления по противодействию религиозному экстремизму центра «Э» Александра Равина, сообщила, что Лурье является основным подозреваемым в рамках возбуждённого в конце 2009 года уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.

В конце марта 2010 года Александр Равин, отвечая на вопросы корреспондента Радио Свобода Феликса Шведовского, пояснил, что уголовное дело заведено по статье 159 Уголовного кодекса России «Мошенничество» в связи с тем, что «неустановленные лица, представляясь сотрудниками Русской Православной Церкви Московского Патриархата, проводили службы по отпеванию усопших и собирали за это деньги». По информации Равина, задержаний по уголовному делу не производилось, и обвинений не предъявлено. Равин подтвердил, что следствие предполагает, что одним из этих неустановленных лиц являлся Лурье, который был допрошен в качестве свидетеля. Равин подтвердил, что следствие предполагает, что мощи, выставленные для поклонения в Храме Святой Преподобной Великомученицы Елизаветы, не настоящие. Основанием для таких предположений Равин назвал комментарии представителей РПЦ и имеющиеся у следствия сведения, что «никакие мощи руководству данного прихода не выдавались». Вместе с тем, представитель правоохранительных органов подтвердил, что «по мощам пока никакого обвинения не выдвигается».

Позиция Лурье в связи с инцидентом была им изложена 23 марта 2010 года в комментарии, данном в передаче Якова Кротова «С христианской точки зрения» на Радио Свобода. Причину возникновения ситуации Лурье видит в том, что «Московская патриархия становится квази-государственной структурой», поскольку, по мнению Лурье, органы государственной власти представляют её интересы. Он считает, что его организация имеет такие же права на совершение обрядов, что и РПЦ. По словам Лурье, часовня при морге является собственностью морга, а не собственностью РПЦ, обряд отпевания в часовне, как правило, проводят священники Московской патриархии, и только в относительно редких случаях усопших в часовне отпевал священник Храма Святой Великомученицы Елизаветы, никогда не представляясь при этом священником из РПЦ.

В апреле 2010 года Лурье сообщил, что он по-прежнему проходит по делу только в качестве свидетеля, «центр „Э“ с тех пор себя никак не проявлял», и в деле по-прежнему нет ни подозреваемых, ни обвиняемых.

Мнения общественных деятелей и организаций 
Инцидент с Лурье был прокомментирован различными общественными деятелями.

Президент «Фонда эффективной политики», политтехнолог Глеб Павловский заявил о том, что инцидент свидетельствует о вовлечении милиции в коммерческие операции по заказу третьих лиц. Павловский заявил, что ГУВД Санкт-Петербурга размещает на своем сайте публикации о группе Лурье по заказу лиц, причастных к спорам внутри православной конфессии, либо лиц, претендующих на земельный участок под храмом святой преподобной великомученицы Елизаветы.

В докладе Общероссийского общественного движения «За права человека» «Российская юстиция как инструмент политических репрессий» указанные события приведены в качестве примера гонений на религиозных диссидентов.

Для сайта Портал-Credo.Ru, на котором Лурье ведет авторскую рубрику «Зона риска», в его поддержку высказались правозащитники Сергей Ковалёв, Лев Пономарёв и Глеб Якунин, религиоведы Роман Лункин и Алексей Муравьёв, историк Сергей Французов и языковед Владимир Лившиц, а также панк-рок-музыкант Константин Рябинов и другие. Кроме того, с заявлением в поддержку Лурье выступил археолог и общественный деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв.

Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед и исследователь ислама Роман Силантьев в интервью «Интерфакс-Религия» обвинил организацию Лурье в том, что она обманывала граждан, предлагая свои услуги по отпеванию под видом священников Московского патриархата и распространяя ложные сведения о принесении в Санкт-Петербург мощей святителя Николая Чудотворца, по какой причине и было заведено уголовное дело. Самого Лурье Силантьев при этом обвинял в «дикой ереси» и организации «клуба самоубийц». По мнению Силантьева организация, возглавляемая Лурье, «социально опасна и маргинальна даже по сверхлиберальным меркам т. н. „альтернативного православия“, что выразилось в изгнании её лидера с небольшой группой единомышленников из секты суздальских раскольников Валентина Русанцова, также пользующуюся совсем не доброй славой».

Неоднократно высказывались мнения о связи Лурье с криминальными кругами. Сам он в 2008 году на Портал-Credo.Ru заявлял, что многочисленные проверки правоохранительных органов не выявили следов противоправной деятельности.

Примечания

Примечания

Библиография 

 L’attitude de S.Marc d’Ephèse aux débats sur la procession du Saint-Esprit à Florence. Ses fondements dans la théologie post-palamite // Annuarium Historiae Conciliorum. 1989 [hrsg. 1991]. — № 21. — С. 317—333
 Молитвенное пение в аскетическом и богословском предании Православной Церкви // Отечественная культура XX века и духовная музыка. Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции. — Ростов-на-Дону, 1990. — С. 19—22
 Взаимосвязь проблемы Filioque с учением о обожении у православных богословов после св. Фотия // Патрология. Философия. Герменевтика. — СПб. 1992 (Труды Высшей религиозно-философской школы, 1). — С. 1—19
 Рецензия на: G. Podskalsky. Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453—1821) //	Византийский Временник. — Том 53 (78). 1992. — C. 182—185
 «Повествование отцов Иоанна и Софрония» (BHG 1438w) как литургический источник //	Византийский Временник. Том 54 (79). 1993. — C. 62-74
 Работы Антонио Риго по истории византийского исихазма // Византийский Временник. — Том 55 (80). Часть 1. 1994. — C. 232—236
 Чаша Соломона — Чаша Ездры. Элементы раннехристианского благочестия в Житии святого равноапостольного Кирилла, Учителя Словенского, и их значение для истории текста // Славяне и их соседи. 1994. — № 5. — С. 9—25
 Из истории чинопоследований псалмопения: полная Псалтирь в ежедневном правиле (в связи с историей египетского монашества IV—VII вв.), 1-2 // Византийский Временник. — Том 56 (81). 1995. — C. 228—237
 Этапы проникновения гимнографических элементов в структуру всенощного бдения Иерусалимского типа и ее производные // Византинороссика. 1995. — № 1. — С. 149—200
 Три типа раннехристианского календаря и одно разночтение в тексте Epistula Apostolorum // Традиции и наследие Христианского Востока. Материалы международной конференции / Под ред. Д. Е. Афиногенова и А. В. Муравьева. — М., Индрик, 1996. — С. 256—320
 [Статья и комментарий к переизданию статьи В. Вейдле «Крещальная мистерия и раннехристианское искусство» в кн.:] В. В. Вейдле. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. — СПб.: Аxioma, 1996 (Классика искусствознания). — С. 319—329.
 Около Солунской легенды. Из истории миссионерства в период монофелитской унии // Славяне и их соседи. 1996. — Вып. 6. — C. 23—52
 Славянское «Сказание о Псалтири» и его историко-литургическое значение // Byzantinoslavica. 1996. — № 57. — С. 140—155
 Prière de Jésus au cours de filiation des sectes monophysites et une fausse attribution à Chénouté // Acts, XVIIIth International Congress of Byzantine Studies, Selected Papers: Main and Communications, Moscow, 1991 / Editors-in-Chief: I. Sevchenko, G. G. Litavrin; Corresponding Editor: W. K. Hanak. Vol. II: History, Archaeology, Religion, Theology. Shepherdstown, WV: Byzantine Studies Press, Inc., 1996 [published in 1998]. (Byzantine Studies / Etudes byzantines. New Ser., Supplementum 2). — P. 367—374.
 Славянское «Сказание о 12 снах Шахаиши». Сирийский оригинал, пехлевийский прототип (в связи с проблемой ранних сирийско-славянских контактов) // Средневековое православие. От прихода до патриархата. Сб. научных статей / Отв. ред. Н. Д. Барабанов. — Волгоград: Издательство Волгоградского университета, 1997. — С. 5—45
 Публикации монастыря Бозе по истории исихастской традиции у греков и славян; Приложение: Антиисламский трактат Варфоломея Эдесского как источник по истории исихастской традиции // Византийский Временник. Том 57 (82). 1997. — C. 309—317
 Un autre monothelisme : le cas de Constantin d’Apamee au VIe Concile Oecumenique // E. Livingstone, ed. Studia Patristica. Louvain 1997. — Vol. XXIX. — С. 290—303
 Святая Чаша в раннехристианских чинопоследованиях домашнего причащения (с замечанием о коптском чине Исполнения Чаши) // Средневековое православие. От прихода до патриархата. Сборник научных статей. Вып. 2 / Отв. ред. Н. Д. Барабанов. — Волгоград: Изд-во Волгоградского университета, 1998. — С. 4—29.
 К истории появления заметки Б. А. Тураева [«Евангелие Детства Христа в эфиопской письменности»] // Христианский восток. 1999. — № 1 (7). — С. 448—450
 Из истории чинопоследований псалмопения: полная Псалтирь в ежедневном правиле (в связи с историей египетского монашества IV—VII вв.), 3 // Византийский Временник. Том 58 (83). 1999. — C. 76-83
 Святой Кирилл перед мощами святого Климента // Общото и специфичното в балканските народи до края на XIX век. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова / Отг. ред. Г. Бакалов. София: «Гутенберг», 1999. — C. 62—86
 Авва Георгий из Саглы и история юлианизма в Эфиопии // Христианский Восток. 1999. — 1 (7). — C. 317—358
 Богословие «египтствующих умом»: монофизитская триадология между тритеизмом и дамианизмом // Христианский Восток. 1999. — № 1 (7). — C. 479—489
 Рец. на: G. Lusini. Studi sul monachesimo eustaziano (secoli XIV—XV). Napoli 1993 (Studi Africanistici. Serie Etiopica, 3) // Христианский Восток. 1999. — № 1 (7). — С. 489—499
 Рец. на: S. P. Brock. Studies in Syriac Christianity. History, Literature and Theology. Hampshire—Brookfield: VARIORUM, 1992. (Collected Studies Series CS 357) // Христианский Восток. 1999. — № 1 (7). — С. 455—463
 Рец. на: Don K. Preston, Who is this Babylon? (Ardmore, 1999) // Христианский Восток. 2000 [изд. 2001]. — № 2 (8). — С. 497—499
 Рец. на: В. М. Платонов. Эфиопские рукописи в собраниях Санкт-Петербурга. Каталог. Санкт-Петербург, Издательство Российской Национальной Библиотеки, 1996, 112 с. // Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 11. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997. 404—408; то же в англ. пер.: Христианский Восток. 2000 [изд. 2001]. — № 2 (8). — С. 492—497
 Le second iconoclasme en recherche de la vraie doctrine // Studia Patristica / E.J. Yarnold, ed. Studia Patristica. 2000. — Vol. XXXIV. — С. 145—169
 Послесловие редактора русского перевода // Роберт Ф. Тафт. Византийский церковный обряд / Пер. с англ. А. А. Чекаловой; редакция рус. перевода и послесловие В. М. Лурье. СПб.: Алетейя, 2000 (Византийская библиотека. Исследования). — С. 105—110.
 Св. Киприан Карфагенский и экклисиологические проблемы III—IV вв. // Церковность. 2000. — № 1. — C. 22—26
 Три Иерусалима Лалибелы. Интерпретация комплекса церквей Лалибелы в свете данных его Жития // Warszawskie Studia Teologiczne XIII (2000) [2001]. — P. 117—140
 Из Иерусалима в Аксум через Храм Соломона: архаичные предания о Сионе и Ковчеге Завета в составе Кебра Негест и их трансляция через Константинополь // Христианский Восток. 2000 [изд. 2001]. — № 2 (8). — С. 137—207
 Еще раз о Кириаке Бахнесском и «Силондисе» — а также об Иуде-Кириаке и Сионе. Замечания по поводу новой книги: V. Bцll, «Unsere Herrin Maria». Die traditionelle дthiopische Exegese der Marienanaphora des Cyriacus von Behnesa (Wiesbaden, 1998) // Христианский Восток. 2000 [изд. 2001]. — № 2 (8). — С. 309—316
 Рец. на: Kevin A. Brook, The Jews of Khazaria (Northvale—New Jersey—Jerusalem, 1999) // Христианский Восток. 2000. — № 2 (8). — С. 436—441
 Chrysostomica. [Рец. на:] 1. Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности XI—XVI веков. Каталог гомилий / Сост. Е. Э. Гранстрем и др. (СПб., 1998); 2. Delio V. Proverbio, La recensione etiopica dell’omelia pseudocrisostomica de ficu exarato ed il suo trйfonds orientale (Wiesbaden, 1998) // Христианский Восток. 2000. — № 2 (8). — С. 442—445
 Рец. на: Oecumenii Commentarius in Apocalypsin / Editus a Marc De Groote (Lovanii, 1999) // Христианский Восток. 2000. — № 2 (8). — С. 489—491
 Последний труд монсеньера Альберта Ван Руя [Petri Callinicensis Patriarchae Antiocheni Tractatus contra Damianum / Ed. R. Y. Ebied, A. Van Roey, L. R. Wickham. II, III (Turnhout, 1996, 1998)] // Христианский Восток. 2000. — № 2 (8). — С. 499—502
 Рец. на: Studies in Honor of Vladimir A. Lifshits / Ed. by Carol A. Bromberg, Prods O. Skjцvш (Bloomfield Hills, 1998) // Христианский Восток. 2000. — № 2 (8). — С. 503—506
 Видение св. Григория Просветителя: сошествие Небесной Скинии на Новый Сион // Армения и Христианский Восток. Международная научная конференция. 27-30 июня 2001 г. Тезисы докладов. — СПб.: Изд-во СПб. университета, 2001. — С. 29-32
 Что означал «Новый Завет» в христианской Империи? Ответ раннего монашества и его екклисиологические импликации // Византийское богословие и традиции религиозно-философской мысли в России / Отв. ред. О. Э. Душин, И. И. Евлампиев. Изд. 2-е, дополненное. — СПб., 2001 (Verbum. Вып. 3). — С. 511—524
 An Aristotelian Ontology around the Proclean Henad: the Theology of Barlaam of Calabria and its Byzantine Background // Аристотель и средневековая метафизика / Отв. ред. О. Э. Душин. — СПб., 2002 (Verbum. Вып. 6). — С. 137—144.
 Три крещения одного святого: случай св. Георгия Нового, Египетского. К истории Православной (мелькитской) церкви в Египте // Христианский Восток. 2001. — № 3 (Х). — С. 445—456.
 Памяти профессора Хана Я. Драйверса († 10 февраля 2002): [рец. на:] After Bardaisan. Studies on Continuity and Change in Syriac Christianity in Honor of Professor Han J. W. Drijvers // Христианский Восток. 2001. — № 3 (Х). — С. 485—488.
 Время поэтов, или Praeparationes Areopagiticae: к уяснению происхождения стихотворной парафразы Евангелия от Иоанна // Нонн из Хмима. Деяния Иисуса / Отв. ред. Д. А. Поспелов. М.: Индрик, 2002 (Scrinium Philocalicum. T. I). — С. 295—337.
 Дионисийский субстрат в византийском юродстве. Время поэтов, или Praeparationes Areopagiticae // Amsterdam International Journal for Cultural Narratology, 2005. N 1, Spring
 Рец. на: Monette Bohrmann, Valeurs du judaïsme du début de notre ère / Préface de Pierre Lévêque. Bern etc.: Peter Lang, 2000. VIII, 196 p. // Вестник древней истории. 2002. — № 3 (242). — С. 233—235
 Цитата из Папия в составе армянской версии Толкования на Апокалипсис св. Андрея Кесарийского // Писания мужей апостольских / Составление… А. Г. Дунаева. — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003 (Творения святых отцов и учителей Церкви). — С. 511—532.
 Александр Великий — «последний римский царь». К истории эсхатологических концепций в эпоху Ираклия // Византинороссика. 2003. Т. 2 (Деяния царя Александра. Уникальный памятник средневековой торевтики из села Мужи Ямало-Ненецкого автономного округа. Материалы коллоквиума, проведенного Санкт-Петербургским Обществом византино-славянских исследований 10-12 сентября 1998 г. / Под ред. К. К. Акентьева, Б. И. Маршака). — C. 121—149.
 Benjamin of Alexandria // Encyclopaedia Aethiopica / Ed. by Siegbert Uhlig. Vol. I: A—C. — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. — p. 530.
 Computus // Encyclopaedia Aethiopica / Ed. by Siegbert Uhlig. Vol. I: A—C. — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. — p. 784—787.
 Cyriacus of Jerusalem // Encyclopaedia Aethiopica / Ed. by Siegbert Uhlig. Vol. I: A—C. — Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2003. — p. 843—844.
 Чаша Соломона и скиния на Сионе. Часть 1. Надпись на Чаше Соломона: текст и контекст // Византинороссика. 2005. Т. 3: Истоки и последствия: Византийское наследие на Руси. Сборник статей к 70-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медведева / Под ред. К. К. Акентьева. — С. 8—74.
 Богословский синтез VII в.: св. Максим Исповедник и его эпоха // Византия: общество и церковь. Сборник научных статей / Отв. ред. С. Н. Малахов. — Армавир: Армавирский государственный педагогический университет. Кафедра истории России, 2005. — C. 5—133.
 Damian of Alexandria // Encyclopaedia Aethiopica / Ed. by Siegbert Uhlig. Vol. II: D—Ha. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005. — p. 77—78
 Eutychius // Encyclopaedia Aethiopica / Ed. by Siegbert Uhlig. Vol. II: D—Ha. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2005. — p. 456—457.
 Труды Роберта Синкевича по истории византийского исихазма. (Библиография и еще одно замечание по истории текста молитвы Иисусовой) // Византинороссика. 2005. — Т. 3: Истоки и последствия: Византийское наследие на Руси. Сборник статей к 70-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медведева / Под ред. К. К. Акентьева. — C. 250—254.
 Some New Books on the Non-Chalcedonian Churches [Н. Селезнев, Христология Ассирийской Церкви Востока. Анализ основных материалов в контексте истории формирования вероучения (М., 2002); Ch. Chaillot, The Syrian Orthodox Church of Antioch and All the East. A Brief Introduction to Its Life and Spirituality (Geneva, 1998); Ch. Chaillot, The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church Tradition. A Brief Introduction to Its Life and Spirituality (Paris, 2002)] // Христианский Восток. 2006. — № 4 (Х) (2002). — C. 593—594.
 Севир Борисович Чернецов и русская эфиопистика // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 1 (2005) [изд. 2006]. — P. XI—XIX (в соавторстве с Д. А. Носницыным, Л. Е. Коганом и С. А. Французовым)
 Sevir Borisovich Chernetsov and Russian Ethiopian Studies // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 1 (2005) [изд. 2006]. — P. XX—XXVII.
 S. Alypius Stylite, S. Marc de Tharmaqa et l’origine des malke’ йthiopiennes // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclйsiastique. 1 (2005) [изд. 2006]. — P. 148—160.
 [Рец. на:] Мир Православия: Сб. ст. Вып. 5. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004 // Мир Православия: Сб. ст. Вып. 6. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. — P. 522—530.
 Догматическая алхимия. К характеристике источников и догматического содержания послания пресвитера Василия из Дольней Руси, 1511 года // Мир Православия: Сб. ст. Вып. 6. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. — C. 224—242.
 Toward a reconstruction of a common ground of the Celtic Church calendar and the so-called «Old Norse» calendar // Celto-Slavica — 2 / Кельто-славика — 2. Second International Colloquium of Societas Celto-Slavica. Тезисы докладов международной научной конференции / Abstracts. Moscow, 14-17 September 2006. — М.: РАН, Ин-т языкознания; МГУ, филологический ф-т: Макс-Пресс, 2006. — C. 56-58.
 Michel van Esbroeck, S. J. (1934—2003). In Memoriam. Критическая агиография как образ жизни: Мишель ван Эсбрук, О. И. // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 2 (2006) p. x, xiii-xxiv.
 [Рец.:] М. С. Владышевская, Русский духовный стих о Егории Храбром и ближневосточные сказания о св. Георгии (семантика имени и сюжет в агиографии). Канд. дисс., РГГУ, М., 2003 // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 2 (2006). — P. 444—446.
 Новые диссертации, посвященные византийской патристике [1. Д. И. Макаров. Византийское общество и человек в гомилиях св. Григория Паламы. Канд. дисс. УрГУ, 2003; 2. Vladimir Baranov, The Theology of Byzantine Iconoclasm (726—843): A Study in Theological Method. PhD in Medieval Studies (CEU, Budapest, 2004); 3. К. И. Лобовикова. Проблемы турецкого завоевания и ислама глазами Георгия Трапезундского (XV в.). Канд. дисс. УрГУ, 2005] // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 2. — 2006. — P. 463—470.
 Апокатастасис и свобода воли. Отзыв на диссертационное исследование: А. А. Лиходедов, «Учение Григория Нисского об апокатастасисе в свете античных источников его антропологии» (канд. дисс.; МГУ, философский ф-т, 2006) // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 2. 2006. — P. 470—479.
 Новая серия, посвященная текстам Христианского Востока. Yahyā ibn cAdī, The Reformation of Morals / A parallel Arabic-English text translated and introduced by Sidney H. Griffith (Provo, 2002) // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 2. 2006. — P. 479—480.
 Annie Jaubert et les йtudes de l’Orient Chrйtien // Христианский Восток. 4 (Х) (2002) [изд. 2006]. — С. 361—370.
 Les quatre jours «de l’intervalle» : une modification néotestamentaire et chrétienne du calendrier de 364 jours // Христианский Восток. 4 (Х) (2002) [изд. 2006]. — С. 470—497.
 [Рец. на:] James C. VanderKam, Calendars in the Dead Sea Scrolls : Measuring Time (London and New York, 1998) (The Literature of the Dead Sea Scrolls) // Христианский Восток. 4 (Х) (2002) [изд. 2006]. — P. 590—591.
 [Review:] Alexander Kulik, Retroverting Slavonic Pseudepigrapha: Toward the Original of the Apocalypse of Abraham // Journal for the Study of the Pseudepigrapha 15/3 (2006). — P. 229—233.
 Метатрон и Прометая: Вторая книга Еноха на перекрестке проблем. Размышления по поводу книги: Andrei A. Orlov, The Enochic-Metratron Tradition (Tübingen, 2005) // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique 2 (2006). — P. 371—407.
 На греко-латинском фронте. Размышления по поводу книги: Бармин A. B., Полемика и схизма. История греко-латинских споров ІХ-ХІІ веков. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006 // Византийский Временник. Том 69 (94). 2010. — C. 349—361
 Peter the Iberian and Dionysius the Areopagite: honigmann-van esbroeck’s thesis revisited // Scrinium. 2010. — Т. 6. — С. 143.
 На греко-латинском фронте. размышления по поводу книги: Бармин А. В. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX—XII веков. — М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006 (bibliotheca ignatiana. богословие, духовность, наука) (resume francais, p. 640—645) 648 с. // Византийский временник. 2010. — Т. 69. — № 94. — С. 349—361.
 Сalendrical elements in 2 enoch // Studia Judaeoslavica. 2012. — Т. 4. — С. 191—219.
 An unknown danielic pseudepigraphon from an armenian fragment of Papias // Journal for the Study of the Pseudepigrapha. 2012. — Т. 21. — № 4. — С. 323—329.
 Анализ логики естественного языка средствами модальной логики: проблемы и перспективы // Структурная и прикладная лингвистика. 2012. — № 9. — С. 73-79. (в соавторстве с О. В. Митрениной)
 Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону: физическое тело в пространстве и человеческое тело по воскресении // EINAI: Проблемы философии и теологии. — 2012. — № 1. — Т. 1 (1/2). — С. 307—324.
 Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону: физическое тело в пространстве и человеческое тело по воскресении // «ΕΙΝΑΙ: Проблемы философии и теологии». Том 2, № 1/2 (3/4) 2013.
 Сирийский «ахикар», его славянская версия и мощи трёх отроков вавилонских // Slověne. 2013. — Т. 2. — № 2. — С. 64-117.
 The Syriac Aḥiqar, Its Slavonic Version, and the Relics of the Three Youths in Babylon // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. Vol. 2. № 2 М: Ин-т славяноведения РАН, 2013. — 200 с.
 Солунская легенда: оригинальное славянское произведение или перевод с сирийского? количественный подход к оценке правдоподобности альтернативных гипотез // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2014. — № 6. — С. 189—214.
 Философия Дионисия Ареопагита: Теория значения // EINAI: Проблемы философии и теологии. 2014. — Т. 3. — № 1/2 (5/6). — С. 406—430
 Semantics of poetical tropes: non-fregeanity and paraconsistent logic // Москва, 2015. — С. 177—191.
 Луч света в темном веке: Симеон Новый Богослов и догматика византийских Dark Ages // EINAI: Проблемы философии и теологии. 2015. — Т. 4. — № 1/2 (7/8). — С. 406—430.
 Leontius of Byzantium and His «Theory of Graphs» against John Philoponus // The Ways of Byzantine Philosophy. M. Knežević. — Alhambra: Sebastian Press, 2015. — P. 143—170.
 Логика иконопочитателей в период второго иконоборчества // Труды института русского языка им. В. В. Виноградова. 2016. — № 9. — С. 39-57.
 An archaic jewish-christian liturgical calendar in abba giyorgis of sägla // Scrinium. 2016. — Т. 12. — № 1. — С. 73-83.
 Temporality and a metric for created natures in gregory of nyssa. toward two recent monographs on his concept of time // Scrinium. 2016. — № 12. — С. 340.
 Why so syrian? a quantitative bayesian approach to the perturbations of the textual flow in the slavonic recensions of the pauline epistles // Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. 2016. — № 8. — С. 615—655.
 Nicephorus blemmydes on the holy trinity and the paraconsistent notion of numbers: a logical analysis of a byzantine approach to the filioque // Studia humana. 2016. — Т. 5. — С. 40.
 The paraconsistent numbers and the set theory implied in the cappadocian trinitarian doctrine // Логико-философские штудии. 2016. — Т. 13. — № 2. — С. 56-57.
 The books of maccabees. translation from ancient greek, introduction, and commentaries by nina v. braginskaya, andrey n. koval’, anna i. shmaina-velikanova. ed. by nina v. braginskaya. jerusalem-moscow: gesharim-mosty kul’tury, 2014 (in russian) // Вестник древней истории. 2017. — Т. 77. — № 1. — С. 224—228.
 A freedom beyond conflict: the logic of internal conflict and the free will in maximus the confessor // Scrinium. 2018. — Т. 14. — № 1. — С. 63-74.
 Syrian and armenian christianity in northern macedonia from the middle of the eighth to the middle of the ninth century // Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. 2018. — № 10. — С. 461—476.
 Numerology and logical schemes in byzantine triadology of the 12th century // Логико-философские штудии. 2018. — Т. 16. — № 1-2. — С. 23-24.
 Amsalu Tefera, the ethiopian homily on the ark of the covenant; critical edition and annotated translation of Dərsanä Səyon. Texts and studies in eastern christianity (tsec), vol. 5; leiden — boston: brill, 2015, xvi, 286 pp // Vostok. Afro-Aziatskie obshchestva: istoriia i sovremennost. 2018. — № 1. — С. 233—237.
 What means ‘tri-' in ‘trinity’? an eastern patristic approach to the ‘quasi-ordinals’ // Journal of Applied Logics: IfCoLog Journal of Logics and their Applications. 2019. — Т. 6. — № 6. — С. 1094—1107.
 Theodore the Studites’s christology against its logical background // Studia humana. 2019. — № 8. — С. 99.
 The role of truth-values in indirect meanings // Communications in Computer and Information Science (см. в книгах). 2019. — Т. 943. — С. 185—206. (в соавторстве с Ксенией (Митрениной))
 «Соборность»: появление термина и понятия в трудах псевдо-хомякова // Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии. 2020. — № 1. — С. 72-88.
 Как верить? // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2020. — Т. 4. — № 4. — С. 206—223.
 Непрямые значения в естественном языке и неконсистентные логики // Логико-философские штудии. 2020. — Т. 18. — № 2. — С. 71-111. (в соавторстве с Ксенией (Митрениной))
 Введение. первое приближение: о логике и онтологии // Логика и онтология в византийской догматической полемике. очерки. Сер. «Византийская философия». — Санкт-Петербург, 2020. — С. 7-14.
 Понятие числа в триадологии восточной патристики // Логика и онтология в византийской догматической полемике. очерки. Сер. «Византийская философия». — Санкт-Петербург, 2020. — С. 295—317.
 Модальная онтология Дионисия Ареопагита // Логика и онтология в византийской догматической полемике. очерки. Сер. «Византийская философия» Санкт-Петербург, 2020. — С. 276—294.
 Логика иконопочитателей в период второго иконоборчества // Логика и онтология в византийской догматической полемике. очерки. Сер. «Византийская философия» Санкт-Петербург, 2020. — С. 239—254.
 Виктор де Бюк — болландист, друг Ивана Гагарина, потаенный критик Хомякова // Философия, социология, право: традиции и перспективы. Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции, посвященной 30-летию Института философии и права СО РАН. — Новосибирск, 2020. — С. 167—171.
 Идентичность человеческой личности по Иоанну Филопону: физическое тело в пространстве и человеческое тело по воскресении // Логика и онтология в византийской догматической полемике. очерки. Сер. «Византийская философия». — Санкт-Петербург, 2020. — С. 169—201.

 А. С. Хомяков. Сочинения в двух томах. Т. 2. Работы по богословию / Сост. В. А. Кошелев. — М. 1994 (Приложение к журналу «Вопросы философии»).
 Прот. Иоанн Мейендорф. Жизнь и труды святителя Григория Паламы. Введение в изучение. Пер. Г. Н. Начинкина под ред. И. П. Медведева и В. М. Лурье. СПб.: Византинороссика, 1997 (Subsidia byzantinorossica, т. 2)
 Иже во святых Отца нашего святаго Григория, епископа Нисскаго, Об устроении человека / Перевод В. М. Лурье под ред. А. Л. Верлинского. Прим., послесловие В. М. Лурье. СПб.: Axiōma, 1995. 174 с.; [издание 2-е, исправленное:] СПб.: Axioma, 2000. 220 с. ISBN 5-93403-004-3 Текст перевода полностью переиздан также в составе кн.: Восточные отцы и учители Церкви: Антология: В 3 тт. / Сост., биогр. и библиогр. статьи иеромонаха Илариона (Алфеева). — М.: Изд. МФТИ, 1999. — Т. 2. — С. 81-149.
 Роберт Ф. Тафт. Византийский церковный обряд / Пер. с англ. А. А. Чекаловой; редакция рус. перевода и послесловие В. М. Лурье. СПб.: Алетейя, 2000
 Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания / Пер. Г. М. Прохорова под ред. иером. Григория (В. М.) Лурье. СПб.: Алетейя, 2001
 

 
 
  (при участии В. А. Баранова)
 
  (копия)
 
 
 
 

 Становиться ли Радищевым? Открытый ответ уважаемому мною редактору «Митиного Журнала» // Синтаксис. Публицистика, критика, полемика. 21 (Париж, 1988). — C. 74-78
 
 [Из интернет-интервью и из переписки на электронном форуме «Янка Дягилева»] // Янка. Сборник материалов / Авторы-составители: Екатерина Борисова, Яков Соколов. — СПб., 2001. — C. 260—265.
 
 
 «Я знаю, где живет Сид Барретт». // Русский журнал, 16.06.2004
 Когда интеллигенция ушла, … а наука осталась. Размышления по поводу книги Д. М. Буланина «Эпилог к истории русской интеллигенции». // Русский журнал, 16 июня 2005
 
 Как платил Незнайка за свои вопросы… Егор Летов и открытый им мир // Русский журнал, 21.02.2008
 В луже чистой воды — 1 Волшебный мир «Крематория» // Русский журнал, 13.07.2011
 В луже чистой воды — 2 Волшебный мир «Крематория» // Русский журнал, 20.07.2011

 Христианский идеал Достоевского и христианская святость // Достоевский и современность. Тезисы выступлений на «Старорусских чтениях». — Новгород, 1989. — C. 65—66
 «Братья Карамазовы». «Дневник писателя». Дополнения к комментарию. 1. «Прилог по Дамаскину». 2. «Церковь — весь народ» // Достоевский. Материалы и исследования. 1991. — Т. 9. — C. 246—249
 Рец. на: G. Podskalsky. Griechische Theologie in der Zeit der Tьrkenherrschaft (1453—1821). Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens. Mьnchen 1988 // Византийский временник. 1992. — № 53. — С. 182—185
 Догматические представления А. С. Хомякова // Славянофильство и современность. Сб. статей / Отв. редакторы Б. Ф. Егоров, В. А. Котельников, Ю. В. Стенник. СПб.: Наука, 1994. 158—176. Перепечатано: Духовное наследие А. С. Хомякова: теология, философия, этика. Юбилейный сборник / Под ред. В. Н. Назарова. Тула, 2003.
  (в соавторстве с диаконом Андреем Кураевым)
 [Комментарии к:] Отец Серафим (Роуз). Место Блаженного Августина в Православной Церкви («Вкус истинного православия») // Отец Серафим (Роуз). Приношение православного американца. Изд. 3-е. Платина, Калифорния—Москва: Братство Преподобного Германа Аляскинского; Российское Отделение Валаамского Общества Америки, 2001. — С. 677—682.
 Догматика «религии любви». Догматические представления позднего Достоевского // Христианство и русская литература. Сб. 2 / Отв. ред. В. А. Котельников. — СПб.: Наука, 1996. — С. 290—309
 Некоторые замечания по поводу Шамбезийских документов 1993 года // Христианство: вехи истории. Материалы научной конференции, посвященной 1110-летию со дня блаженной кончины святого равноапостольного Мефодия / Отв. ред. архиеп. Волгоградский и Камышинский Герман. — Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 1996. — С. 5—8
 «…non autem procedit ita…» Еще раз о триадологической заметке Хомякова // Хомяковский сборник. Т. I / Отв. ред. Н. В. Серебренников. — Томск: Водолей, 1998. — С. 299—302
 Грядущая уния «православных» экуменистов с монофизитами и сопротивление ей в Греции. Обзор греческой печати // Вертоградъ-информ. 1998. — № 6 (39). — С. 28—33
 Новооткрытые тексты преподобного Исаака Сирина. Их перевод и исследование // Вертоградъ-информ. 1998. — № 7 (40). — С. 30—34
 Екклисиология отступающей армии // Вертоградъ-информ. 1998. — № 10 (43). — С. 21—28;
 The Ecclesiology of a Retreating Army // Vertograd-inform. 1999. — No. 3. January. — С. 10—15, 24—30
 Молись, борись, спасайся! Письма митрополита Макария (Невского) духовной дочери. М.: «Лодья», 1998 // Вертоградъ-информ. 1998. — № 7 (40). — С. 37.
 Публикация архива владыки Феофана Полтавского. Святитель Феофан Полтавский, Новый Затворник. Творения. — СПб.: Об-во свят. Василия Великого, 1997 // Вертоградъ-информ. 1998. — № 7 (40). — С. 38.
 Митрополит Оропосский и Филийский Киприан [Куцумбас], Председатель Священного Синода Противостоящих. Православие и экуменизм. Межхристианское и межрелигиозное движение, как екклизиологическая ересь. Том I. Фили, Аттика: Св. Монастырь Киприана и Иустины, 1998 // Вертоградъ-информ. 1998. — № 8 (41). — С. 19—20; то же в англ. пер.: Vertograd-Inform. 1998. — № 1, November. — С. 23—24. (в соавторсве с иподиаконом Николаем Савченко)
 Автобиография Глданской епархии. gldanis martlmadidebeli eparUia. marTlmadidebloba an sikvdili. tbilisi, 1998 [Глданская православная епархия. Православие или смерть. Тбилиси, 1998] // Вертоградъ-Информ. 1999. — № 3 (48). — С. 28.
 На горах Кавказа // Вертоградъ-Информ. 1999. — № 4 (49). — С. 35—36.
 Решение Синода официальной церкви Грузии и «третий путь» между экуменизмом и Православием // Вертоградъ-информ. 1998. — № 10 (43). — С. 7—8;
 Вопросы екклисиологии. Сб. Статей. № 2. Париж: Мера…, 1999. — С. 22—26;
 Synodal decision of the official Georgian Church and «the third way» between ecumenism and Orthodoxy // Vertograd-inform. 1999. — No. 3. January. — С. 5—6;
 saqartvelos oficialuri sapaTriarqos sinodis ganSineba da «mesame gza» ekumenizmsa da gartlmadideblobas xoris // saqartvelos sinodis ganSineba anu «mesame gza» ekumenizmsa da gartlmadideblobas xoris. [tbilisi:] «ortodoqsi», [1998]. — С. 3—7 gv.
 Раскол в Истинно-православной Церкви Греции // Вертоградъ-информ. 1998. — № 12 (45). — С. 6—8
 Пятидесятилетие архиерейского служения Архиепископа Афинского и Всея Греции Андрея // Вертоградъ-Информ. 1999. № 1 (46). 4—5
 [Редакционная статья, в соавторстве с А. В. Солдатовым и Е. С. Холмогоровым] Две Церкви. Недоуменные вопросы русской церковной действительности и ответы преподобного Феодора Студита // Вертоградъ-информ. 1999. — № 2 (47). — С. 8—18;
 Вопросы екклисиологии. Сб. Статей. № 1. — Париж: Мера…, 1999. — С. 2—15, 28—30
 Two Churches: Perplexing questions of Russian Church life and the Replies of St. Theodore the Studite, by the Vertograd-Inform editorial staff // Vertograd-Inform. 1999. — No. 8. — С. 6—18
 Правило 15 собора Двукратного. Ответ читателю // Вертоградъ-информ. 1999. — № 5 (50). — С. 39—48
 [Рец. на:] Архиепископ Феофан Полтавский. Доклад об учении Митрополита Антония (Храповицкого) о догмате Искупления. М.: Православное действие, 1998 (О новых ересях, № 5). 90 с. // Вертоградъ-информ. 1999. — № 6 (51). — С. 26—30
 Протрезвление от славянофильской утопии: К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров и их выбор между Православием и Россией // Феномен российской интеллигенции. История и психология. Материалы международной научной конференции 24-25 мая 2000 г., Санкт-Петербург / Под ред. С. Н. Полтарака, Е. Г. Соколова, Л. Б. Борисковской, Т. В. Партаненко. СПб.: Нестор, 2000. — С. 56—68
 Протрезвение от славянофильской утопии. К. Н. Леонтьев и Л. А. Тихомиров о Православии и России // Эпоха. Общество, политика, цивилизация. 2001. — № 11. — С. 58—69
 Три эсхатологии. Русская эсхатология до и после Великого Раскола // Мир Православия. Сб. научных статей. Вып. 3 / Отв. ред. митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. — С. 150—178
 The upshot of the October 2000 Council of the ROCA // Vertograd-Inform. 2001. January, No. 21-22. — С. 30—32 (рус. оригинал не издан)
 От составителя серии: немного о книге и ее авторе // Мосс В. Православная церковь на перепутье (1917—1999) / ред. В. М. Лурье; ред. пер. Т. А. Сенина. — СПб. : Алетейя, 2001. — 400 с. (Богословская и церковно-историческая библиотека). — С. VI—IX.
 В поисках утраченной Византии // Русский Журнал. Ежегодник. 2000/2001. Хроника демократического кризиса / Гл. ред. Г. Павловский. — М.: Три Квадрата, 2001. — С. 169—186
 «Историческое назначение особого характера»: из истории эсхатологических представлений в новейший период российской истории // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2000 [изд. 2001]. — Сер. 6, вып. 4 (№ 30). — С. 31—39.
 Что надо делать, если начальство отпало от Православия? Проповедь после литургии в день памяти мч. Феодора Андреева (10/23.05.2009) // Вертоградъ №1 (96), апрель-июнь 2009, с. 26-28.
 Прекращение московского церковного раскола 1467—1560 годов: финал истории в документах // SPICILEGIUM BYZANTINO-ROSSICUM: Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медведева. Под ред. Л. А. Герд. — Москва — Санкт-Петербург: Издательство «Индрик», 2015. — C. 199—223
 Рецензия на книгу Андрея Орлова «Воскресение ветхого Адама…» // Волшебная гора: Традиция, религия, культура. Вып. 17 / ред. Г. В. Бондаренко. — М. : Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2016. — 496 с. — С. 463—467
 Максим Исповедник и его китайская логика. Мысли по поводу новых публикаций Г. И. Беневича и соавторов // Волшебная гора: Традиция, религия, культура. Вып. 17 / ред. Г. В. Бондаренко. — М. : Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2016. — 496 с. — С. 468-480

Литература 
 Иконников-Галицкий А. А. Отпущаеши ныне твоего скитальца. Вадим Лурье. Сергей Васильев — Глава из книги «Пропущенное поколение» (копия)
 
 Маковецкий А. В. Полемика по вопросу имяславия в российских епархиях Русской Православной Церкви Заграницей: проблемы и решения (1990—2007 гг.) // Вестник Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых. Серия: Социальные и гуманитарные науки. − 2019. — № 1 (21). — С. 89-96.

Ссылки 

 BasilLourie // Academia.edu
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Просто христианство — Список статей В. М. Лурье о православии. Состояние на 2007 г., не обновляется

 В. М. Лурье на сайте «Анти-Раскол»
 В. М. Лурье в гостях у Алексея Лушникова в программе «Особый взгляд». Выпуск от 2 апреля 2012 года, Выпуск от 19 апреля 2012 года

Богословы по алфавиту
Богословы России
Православные богословы
Библеисты СССР
Библеисты России
Историки церкви
Гебраисты
Семитологи
Выпускники химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Священнослужители православных церквей вне общения со Вселенским православием
Российская православная автономная церковь
Патрологи
Доктора философских наук
Научные сотрудники ВШЭ
Историки философии
Исследователи истории Русской церкви
Исследователи истории Константинопольской православной церкви